Матвейково — название населённых пунктов в России:
 Матвейково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Матвейково — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Матвейково — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Матвейково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Матвейково — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Матвейково — посёлок в Одинцовском районе Московской области, сельское поселение Назарьевское.
 Матвейково — деревня в Одинцовском районе Московской области, сельское поселение Назарьевское.
 Матвейково — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Матвейково — деревня в Окуловском районе Псковской области.
 Матвейково — деревня в Новодугинском районе Смоленской области.
 Матвейково — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Матвейково — деревня в Рамешковском районе Тверской области.
 Матвейково — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Матвейково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.